Чилам Балам има више значења:

 Чилам Балам (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чилам Балам (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику